Гран-прі Бахрейну 2019 (офіційно — 2019 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 31 березня 2019 року на Міжнародному автодромі Бахрейну. Це друга гонка сезону 2019 і п'ятнадцятий за рахунком Гран-прі Бахрейну в рамках «Формули-1».

Загальна інформація 
Перед цим гран-прі турнірну таблицю очолював Вальттері Боттас, який випереджав на вісім очок товариша по команді Льюїса Хемілтона. Їх команда Mercedes, в свою чергу, на 22 очки випереджала Ferrari.

Напередодні гонки було оголошено, що на трасі з'явиться додаткова зона DRS. На додаток до зон DRS між 15-м і 1-м поворотами і між 10-м і 11-м поворотами додасться зона між 3-м і 4-м поворотами. Очікується, що це збільшить кількість обгонів і сприятиме збільшенню кількості піт-стопів під час гонки.

Кваліфікація

Нотатки 
  — Грожан оштрафований на три позиції на старті і один штрафний бал за перешкоду Ландо Норрісу в кваліфікації.

Перегони

Нотатки 
  — Пілоти не фінішували в перегонах, але були класифіковані, оскільки завершили більше 90 % її дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Гран-прі Бахрейну
Березень 2019